Грегори Смит: 
 Смит, Грегори (род. 1983) — канадский и американский актёр;
 Смит, Грегори (род. 1956) — канадский гребец-каноист.